Mit Kashima-Schrein kann gemeint sein:

 der Kashima-jingū in der japanischen Stadt Kashima, Präfektur Ibaraki.
 der Kashima-jinja in der japanischen Präfektur Ehime.
 der Kashima-jinja in der japanischen Stadt Shirakawa, Präfektur Fukushima.